— манга авторства группы мангак Peach-Pit и одноимённое аниме.

Сюжет 
Япония, XXI век. За год до начала действия на Земле терпит крушение инопланетный рабовладельческий корабль с представителями расы названной «Dears» — «Дорогие друзья». Отличительной особенностью данной расы является широкий ошейник на шее каждого пришельца. Экипаж корабля не может починить свой звездолет, не могут этого и земляне. Рассчитывать на то, что звездолет разыщет родная цивилизация также не приходится. В связи с этим Земля предоставляет пришельцам японское гражданство. Все Dears дружелюбны и по стандартам Земли крайне красивы. Благодаря этому они моментально завоевывают всенародную любовь. Любая семья или школа считают за честь принять у себя пришельца. Сами же Dears, относящиеся к себе лишь как к товару, готовятся к тому, чтобы со временем вновь развернуть торговлю экипажем своего корабля.

Такэя — японский школьник, живущий отдельно от семьи. Он не разделяет всеобщего помешательства на DearS. У него всегда были смутные подозрения, что всё может оказаться не так просто, что пришельцы могут быть вовсе не так уж дружелюбны и искренни, как кажутся. И вот именно ему приходится столкнуться с DearS тогда, когда он менее всего этого ожидает. Он случайно встречает девушку, являющуюся дефектным образцом Dears, случайно оказавшимся на свободе из-за аварии на звездолете. Девушка почему-то увязывается за Такэей и признает своим хозяином, после того как тот спасает её из под колес грузовика. Так как девушка абсолютно не понимает земного языка, Такэя оставляет её у себя дома и дает имя «Рэн». Хотя Рэн быстро осваивает японский язык, все остальные навыки у неё полностью отсутствуют. Кроме того, Такэю раздражает то, что Рэн относится к себе как к рабыне и ради хозяина полностью игнорирует личные интересы. Вскоре оказывается, что профессиональная гордость Dears не позволяет им демонстрировать подобные дефектные образцы и они хотели бы забрать Рэн обратно. Взамен Dears готовы бесплатно предоставить Такэе другую рабыню. Но так как Рэн не хочет возвращаться на звездолет, Такэя решает оставить её при себе.

Персонажи 
 — Главный герой сериала. Брезгливый и импульсивный студент, чья жизнь значительно усложняется, когда он приводит в свой дом девушку, которая является одной из Dears. Однако со временем он начинает проявлять к ней искреннюю любовь и заботу. Такэя работает в магазине видеопроката. Он состоит в дружеских отношениях с Нэнэко Идзуми и Хикоро Ойкавой.
Сэйю: Кисё Танияма

 — Полное имя — Ren Ren Ren Nagusaran Rensia Rurunnren Nakora (レン•レン•レン•ナグサラン•レンシーア•ルロオンレン•ナコラ)
Дефектный образец с корабля Dears, случайно оказавшийся на свободе после аварии звездолета. После того как Рэн встретила Такэю, она признала его своим хозяином. Так как обычно рабы не выбирают своих хозяев, Рэн считается легендарным «даром». Лишённая должного образования, Рэн первоначально абсолютно беспомощна, но в то же время любопытна и дружелюбна. Она быстро обучается языку и некоторым правилам поведения. Будучи воспитана в основанной на неравенстве культуре, она на взгляд своего хозяина ведет себя излишне альтруистично по отношению к Такэе. Рэн удаётся подружиться почти со всеми персонажами. Она обладает сверхчеловеческими способностями, а также ненасытным аппетитом.
Сэйю: Ай Симидзу

 — Дочь владельца апартаментов, где проживают она и Такэя. Она выросла вместе с Такэей и давно дружит с ним, несмотря на его склонность к постоянным спорам.
Сэйю: Тива Сайто

 — Полное имя — Sia Nostal Ren Naguregyug Thanast Useim Ruki Miu (シーアノスタルレンナグレグユグ•タナスト•ァウセーム•ルキ•ミゥ)
Умная и подчас высокомерная ученица. Миу случайно знакомится с главными героями во время своего представления школе. Несмотря на гордый и дерзкий нрав, она добра и чутка, особенно если дело касается её лично. Как и Рэн, Миу обладает сверхчеловеческими способностями и всеми уважаема.
Сэйю: Маи Накахара

 — Младшая сестра Такэи, которая долгое время жила за границей. Поначалу она хорошо относится к Рэн, но узнав, что та позиционирует себя рабыней Такэи, начинает ненавидеть старшего брата. Первоначально недоброжелательна к Dears, но со временем меняет своё отношение к ним, став подругой Ки и Нии.
Сэйю: Рёко Синтани

 — Учитель главного героя, умная и изобретательная. Любит выставлять себя напоказ ученикам. Она имеет обыкновение появляться именно тогда, когда того меньше всего хочет Такэя, и ошибочно принимает многие вещи за половые контакты. Однако порой она проявляет удивительное понимание отношений между другими, особенно между Рэн и Такэей. Она также работает порно-актрисой.
Сэйю: Кикуко Иноуэ

 — Помощница Ксаки, похожая на кошку. Беззаботная, часто забывает о данных ей поручениях. Ей удаётся подружиться с Такэей и Нацуки.
Сэйю: Юкари Тамура

Манга 
Манга DearS была создана группой мангак Peach-Pit. Выпуск проходил в журнале Dengeki Comic Gao! издательства MediaWorks с марта 2002 года по 17 декабря 2005 года. Манга была объединена в 10 танкобонов, выпущенных в Японии. На английский и немецкий языки произведение было переведено компанией Tokyopop.

Список томов

Список серий

Спецвыпуски

Примечания

Ссылки 
 «DearS»  в архиве сайта компании «ASCII Media Works».

Bandai Visual